BoxRec или boxrec.com — сайт, посвящённый проведению и обновлению записей профессиональных боксёров. Энциклопедия основана на движке Boxrec Wiki, также поддерживает MediaWiki.

Целью сайта является документирование боёв каждого профессионального боксёра. BoxRec публикует рейтинги для всех активных боксёров, а также рейтинги всех боксёров, завершивших спортивную карьеру. В 2005 году BoxRec был официально признан Комиссией Ассоциации Бокса (ABC).

Описание 
Сайт был основан Джоном Шеппардом, английским аналитиком. Шеппард никогда не присутствовал на боксёрских поединках до 1995 года.

Сайт обновляется при помощи редакторов-добровольцев из многих стран по всему миру, по примеру добавления статей в Википедии. Каждый редактор назначается на страну, или, в некоторых случаях, на регионы внутри стран, и поддерживает записи для боксёров этой страны или региона. BoxRec также оценивает каждого активного борца по весовой категории, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Критика сайта 
BoxRec критикуют за неправильные записи для боксёров, особенно раннюю историю бойцов. Промоутер J. Russell Peltz заявил: «В жизни очень мало вещей, которые можно оценить на сто процентов. Но я столкнулся с некоторыми вопиющими ошибками в Boxrec, в основном в исторических записях». Дэн Рафаэль отметил, что «очень много людей имеют доступ к редактированию в Boxrec, и это не всегда хорошо сказывается на точности рекорда. Рекорд Рикардо Майорга был неправильным в течение многих лет».
 
Промоутер , на вопрос, насколько для него важен BoxRec, заявил, что «тот в боксе, кто говорит, что он не использует BoxRec, является либо слабоумным, либо некомпетентным». Также многие промоутеры, менеджеры и боксёры ориентируются на рейтинги BoxRec.

Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Примечания

Ссылки 
 

Проекты на движке MediaWiki
Сайты, появившиеся в 2005 году
Бокс